Турско-курдски конфликт је термин који може да се односи на неки од следећих сукоба:

 Кочкири устанак — оружана побуна Курда против турских власти (1920);
 Устанак шеика Саида — оружана побуна Курда против турских власти (1925);
 Араратски устанак — оружана побуна Курда у провинцији Агри против турских власти (1927—1930);
 Турско—курдски сукоб — оружана сукоб између курдске партија ПКК и турских власти од 1984;

Види још 
 Ирачко-курдски конфликт
 Сиријско-курдски конфликт
 Курдски сепаратизам у Ирану
 Курдски сепаратизам